Wicie puede hacer referencia a los siguientes lugares:

 Wicie, Voivodato de Łódź (Polonia central).
 Wicie, Voivodato de Mazovia (centro-este de Polonia).
 Wicie, Voivodato de Pomerania Occidental (noroeste de Polonia).

Enlaces externos